UNM steht für:
 Universidad Nacional de México, ehemalige Bezeichnung der heutigen Nationalen Autonomen Universität von Mexiko
 University of New Mexico, US-amerikanische Universität
 UnumProvident, US-amerikanische Versicherungsgesellschaft

unm steht für:
 Unami-Sprache (ISO-639-3-Code), eine der zwei Varietäten der Algonkin-Sprache Delawarisch, Sprache der Unami

UNM